Békás-patak, patak a Gyilkos-tónál, Romániában
 Békás-patak, patak Pest megyében, a Zsámbéki-medencében